Handfische (Brachionichthyidae) sind eine mit den Anglerfischen verwandte Familie kleiner, wenig erforschter Meeresfische. Sie leben auf dem Meeresgrund, an der Küste des südlichen Australien und endemisch rund um Tasmanien in Tiefen bis 150 Metern.

Merkmale 
Ihre Haut ist nackt oder mit Auswüchsen bedeckt, die ihnen auch den Namen Warzen-Angler gegeben haben. Wie andere Armflosser besitzen Handfische einen modifizierten Rückenflossenstrahl über dem Maul, doch dieser ist kurz und scheint nicht als Köder benutzt zu werden. Der zweite dorsale Strahl ist mit dem dritten durch einen Hautlappen verbunden und bildet einen Kamm. Der weichstrahlige Teil der Rückenflosse hat 15 bis 19 ungeteilte Flossenstrahlen, die Afterflosse 7 bis 10. Die handähnlichen Bauchflossen haben einen Hart- und vier Weichstrahlen. Sie können, zusammen mit den Brustflossen, zu einer gangartigen Fortbewegung auf dem Boden benutzt werden. Die Kiemenöffnungen sind klein und liegen hinter der Brustflossenbasis.

Handfische werden 2 bis 15 Zentimeter lang.

Arten 

Es gibt 13 Arten in fünf Gattungen:
 Brachionichthys Bleeker, 1855
 Brachionichthys australis Last, Gledhill & Holmes, 2007
 Brachionichthys hirsutus (Lacépède, 1804)
 Brachiopsilus Last & Gledhill, 2009
 Brachiopsilus dianthus Last & Gledhill, 2009
 Brachiopsilus dossenus Last & Gledhill, 2009
 Brachiopsilus ziebelli Last & Gledhill, 2009
 Pezichthys Last & Gledhill, 2009
 Pezichthys amplispinus Last & Gledhill, 2009
 Pezichthys compressus Last & Gledhill, 2009
 Pezichthys eltanini Last & Gledhill, 2009
 Pezichthys macropinnis Last & Gledhill, 2009
 Pezichthys nigrocilium Last & Gledhill, 2009
 Sympterichthys Gill, 1878
 Sympterichthys moultoni Last & Gledhill, 2009
 Sympterichthys politus (Richardson, 1844)
 Sympterichthys unipennis (Cuvier, 1817), ausgestorben im 21. Jahrhundert
 Thymichthys Last & Gledhill, 2009
 Thymichthys verrucosus (McCulloch & Waite, 1918)

Die fossile Art Histionotophorus bassani, die den rezenten sehr ähnelt, ist aus dem Eozän von Italien bekannt.

Literatur 
 Joseph S. Nelson: Fishes of the World, John Wiley & Sons, 2006, ISBN 0-471-25031-7.
 Peter Robert Last, Daniel C. Gledhill:  A revision of the Australian handfishes (Lophiiformes: Brachionichthyidae), with descriptions of three new genera and nine new species. Zootaxa, 2252, S. 1–77, 2009 (PDF)

Einzelnachweise

Weblinks 

 
 Pietsch, Theodore W. & Christopher P. Kenaley. 2007: Brachionichthyidae. Handfishes, warty anglerfishes. in The Tree of Life Web Project
 Seltener Pinker Handfisch erstmals nach 22 Jahren wieder gesichtet

Armflosser